Shuko Aoyama și Ena Shibahara sunt campioanele en-titre, dar au ales să nu-și apere titlul împreună. Aoyama face echipă cu Chan Hao-ching și Shibahara cu Asia Muhammad.

Laura Siegemund și Vera Zvonareva au învins în finală perechea Veronika Kudermetova și Elise Mertens cu scorul de  7–6(7–3), 7–5 câștigând titlul la dublu feminin la Miami Open 2022.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Note

Legături externe
 Main draw

2022
WTA Tour 2022